Amílcar – brazylijski piłkarz Amílcar Barbuy
 Amilcar (motoryzacja) – francuski producent samochodów